Chondropsis är ett släkte av svampdjur. Chondropsis ingår i familjen Chondropsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Chondropsis